Les Theamatidae sont une famille de vers plats.

Liste des genres 
Selon  et  :
 genre Theama Marcus, 1949

Selon la classification de Faubel :
Dicteros Jacubowa, 1906
Eutheama Faubel, 1983
Theama Marcus, 1949

Notes et références

Bibliographie 
Marcus, 1949 : Turbellaria Brasileiros (7). Boletim da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, Série Zoologia, São Paulo 14 pp. 7-156.
Faubel, 1983 : The Polycladida, Turbellaria. Proposal and establishment of a new system. Part I. The Acotylea. Mitteilungen des hamburgischen zoologischen Museums und Instituts 80 pp. 17–121.
Tyler, Schilling, Hooge & Bush 2006 : Turbellarian taxonomic database. Version 1.5  Base de données

Liens externes 

 
 
 
 
 
 

Polycladida